Pasangkayu, ehemals Nordmamuju (Mamuju Utara), ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Barat. Hier leben 134.303 Einwohner (2010).

Geographie 
Pasangkayu hat eine Fläche von 3.043,75 km². Hauptstadt ist Pasangkayu.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Pasangkayu setzt sich aus 12 administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Barat